La bataille ou siège de Tripoli peut faire référence à :

Tripoli, dans l'actuel Liban 
Au Moyen Age
 Siège de Tripoli (1102-1109), mené par le croisé Raymond de Saint Gilles et qui permet la constitution du comté de Tripoli,
 Siège de Tripoli en 1271, mené par le Mamelouk Baybars dans sa guerre contre la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli,
 Siège de Tripoli en 1289, mené par les Mamelouks et qui conduisit à la prise de la ville et la fin du comté de Tripoli.

Tripoli, dans l'actuelle Libye 
 Prise de Tripoli en 1551, siège par les Ottomans de la forteresse de Tripoli tenue par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Guerre de Tripoli ou Première guerre barbaresque (1801-1805), entre l'US Navy et la régence de Tripoli (Empire ottoman) ;
  en 1825, entre les flottes du Royaume de Sardaigne et de la régence de Tripoli (Empire ottoman) ;
Les deux batailles de Tripoli, toutes deux au cours de la Première guerre civile libyenne de 2011 :
 La première bataille de Tripoli ou soulèvement de Tripoli, en , se situe durant la première vague d'insurrection anti-Kadhafi durant le printemps arabe ;
 La seconde bataille de Tripoli, en , marque un aboutissement de la progression militaire des forces rebelles ;
 La bataille de Tripoli (2018), en août et septembre 2018, entre différentes milices.
 La bataille de Tripoli (2019-2020).